Lule kan syfta på:

 Lule – en stad i Norrbottens län, se Luleå
 Lule kontrakt – ett kontrakt i Luleå stift
 Lule lappmark – en historisk så kallad lappmark i Lappland, Norrbottens län
 Lule skärgård – en del av Norrbottens skärgård
 Lule Stassteater – en teatergrupp
 Lule älv – en älv i norra Norrland
 Lule-Altervattnet – en sjö i Bodens kommun
 Lule-Ruffejaure – en sjö i Storumans kommun
 Lule-Skeblejaure – en sjö i Sorsele kommun
 Lulespexet – ett studentspex i Luleå
 Lulesamiska – ett samiskt språk

 Lule (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Lule-Vilelaspråk – ett språk, möjligen utdött, i norra Argentina

Personer 
 Yusufu Lule (1912–1985), en ugandisk politiker

Se även
 Lulep
 Luleå (olika betydelser)